CH ist die Abkürzung für:
 CH Automotive, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Chaussee, Landstraße
 Chester Postcode Area, ein Präfix im Postleitzahl-System des Vereinigten Königreichs, siehe Postleitzahl (Vereinigtes Königreich)
 Chorea Huntington, eine unheilbare erbliche Erkrankung des Gehirns
 Chrysler CH, ein PKW-Modell der 1930er Jahre, siehe Chrysler Imperial
 Codex Hammurapi, babylonische Gesetzessammlung
 Codex Hermogenianus, epiklassische römische Gesetzessammlung
 Comedian Harmonists, deutsches Vokal-Ensemble von 1927 bis 1935
 Companion of Honour, ein Mitglied des britischen Ordens Order of the Companions of Honour
 Confoederatio Helvetica (Schweiz), lateinischer Name der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bezeichnung der Schweiz nach ISO 3166-1, Kfz-Nationalitätszeichen, Post-Länderkennung, ehemaliges Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge
 die frühere internationale Bezeichnung der griechischen Staatsbahn, Chemins de fer Hellénique
 (engl. Continuum Hypothesis) Kontinuumshypothese, Begriff aus der Mengenlehre

CH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Bulgarien: Oblast Sliwen
 Großbritannien: Cardiff
 Indien: Chandigarh
 Italien: Provinz Chieti
 Moldau: Rajon Cahul
 Norwegen: Romerike in der Provinz Viken
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Malaysia, siehe Kfz-Kennzeichen (Schweden)#Diplomatenkennzeichen
 Tschechien: Okres Cheb, deutsch: Eger (auslaufend)
 Türkei: 
 Diplomatisches Corps (grüne Schrift auf weißem Grund)
 Corps Consulaire (weiße Schrift auf türkisfarbenem Grund)
 Krim: Sewastopol

Ch steht für:
 Ch (Straßenbahn), eine Straßenbahntypenbezeichnung
 Charrière (Einheit), Maßeinheit für die Dicke unter anderem von Schläuchen und Hohlnadeln

ch steht für:
 den stimmlosen uvularen Frikativ, den Laut, der in der deutschen Rechtschreibung mit ch dargestellt wird
 ch (Digraph) für stimmlose Reibelaute
 ch (spanische Sprache), von 1803 bis 1994 der vierte Buchstabe der spanischen Sprache
 Chamorro (Sprache) (nach ISO 639-1)
 Cheval-vapeur (pl. chevaux-vapeur), die französische Bezeichnung für Pferdestärke, siehe Pferdestärke#Französische ch und CV

.ch steht für:
 .ch (Tageszeitung), eine ehemalige Schweizer Gratiszeitung
 .ch, die Top-Level-Domain der Schweiz

Siehe auch:

CH